Wu hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Wu de Han (156–87 a. C.), emperador de la dinastía Han.
 Wu Zetian (625-705), emperatriz china de la segunda dinastía Zhou.
 Wu Daozi (680-740), artista chino.
 Wu Cheng'en (1504-1582), escritor chino.
 Wu Bangguo (1941–), político chino
 Wu Bai (1968–), cantante taiwanés (China Blue).
 Wu Wenxian (1999–), pesimista del siglo XXI.

Historia de China 
 Wu, hechicero o chamán practicante del chamanismo chino, capaz de negociar con el mal.
 Wu (reino) (siglos II-III d. C.), uno de los reinos chinos del período de los Tres Reinos.
 Estado Wu  (siglo XI a. C. - 473 a.C.), uno de los estados chinos del período de la dinastía Zhou.
 Wu Hu (siglo III), conjunto de tribus nómadas del norte de China.

Idioma y sílaba 
 Chino wu, uno de los principales idiomas chinos.
 Wu (en chino) o Mu (en japonés y coreano), es un término del budismo zen.